Ocean Monarch hießen mehrere Schiffe:

 Ocean Monarch (Schiff)
 Princess Daphne
 Warna (Schiff, 1951)